est une expression anglaise signifiant littéralement « frapper et courir ». Elle peut faire référence au délit de fuite ou à :

Télévision 

 , titre original de De la fuite dans les idées,  de la  de Modern Family ;
 , titre original de Les Conséquences de nos actes,  de la  de NCIS : Enquêtes spéciales (NCIS).
 Hit and Run, série télévisée israélo-américaine sorti en 2021 sur Netflix

Cinéma 

 , film américain de Hugo Haas sorti en 1957 ;
 , film américain d'Enda McCallion sorti en 2009 ;
 , film américain de David Palmer et Dax Shepard sorti en 2012.

 , société de production cinématographique britannique.

Musique

Groupe 

 , groupe de bluegrass américain

Chanson 

 , chanson de  présente sur l'album  sorti le  ;

Tournée 

 , tournée de  ;
 , tournée de  et .

Album 

 , EP de  sorti le  ;

 Hitnrun Phase One, album de  sorti le  ;
 Hitnrun Phase Two, album de  sorti le  ;

 , album de  sorti le  ;
 Hit and Run, album de  sorti le  ;
 , album de TSOL sorti le .

Sport 

 Frappe et court, stratégie au baseball

Autre 
 tactique hit-and-run, une tactique d'assaut militaire, utilisée en particulier en guerre asymétrique.